Sagitario hace referencia a varios artículos:

Astronomía
 Sagitario (constelación).
 Enana Elíptica de Sagitario o SagDEG; galaxia satélite de la Vía Láctea, a 70.000 años luz de la Tierra.
 Enana Irregular de Sagitario o SagDIG; galaxia irregular que se encuentra a 4,2 millones de años luz de la Tierra.
 Nube Estelar de Sagitario, nube estelar en la constelación de Sagitario.
 Brazo de Sagitario, uno de los brazos espirales de la Vía Láctea.
 Sagitario A (o Sgr A), fuente de emisión de radio compleja situada en el centro de la Vía Láctea.

Además
 Sagitario (astrología), signo del Zodiaco.
 Sagittarii (en singular, sagittarius), arqueros que en la Antigua Roma formaban parte de las tropas auxiliares.
 Aioros de Sagitario, personaje del manga y anime Saint Seiya.
 Sagitario (película) (2001), protagonizada por Daniel Freire y dirigida por Vicente Molina Foix.

Enlaces externos